Обручевское

 О́бручевское — муниципальное образование в Москве, соответствующее Обручевскому району.
 Обручёвское сельское поселение — сельское поселение в составе Кизильского района Челябинской области.